PACS:

 PACS — системы передачи и архивации изображений.
 PACS — классификатор областей физики и астрономии.
 PACS — гражданский договор солидарности, понятие из французского законодательства.
PACS — аббревиатура cистемы контроля и управления доступом.

См. также 
 Пакс
 Pax